The NeverEnding Story  – singolo di Limahl del 1984
La storia infinita (The NeverEnding Story) – film del 1984
The Neverending Story  – videogioco del 1985

Pagine correlate 
 Never Ending Story